gromada Borów (powiat krasnostawski)
 gromada Borów (powiat łowicki)
 gromada Borów (powiat strzeliński)